Collegium Polonicum
 Cyfrowy Polsat
 Comboios de Portugal
 cp (Unix)
 mózgowe porażenie dziecięce
 ceruloplazmina
 cyklopentadienyl – ligand C5H5−
 Zgromadzenie Męki Pańskiej, popularnie zwane pasjonistami